Това е списък с всички 33 ученици завършили VI клас, с матура и зрелостно свидетелство Солунската българска мъжка гимназия по книгата на Георги Кандиларов, бивш директор на гимназията, „Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии)“, 1930 година.

Бележки